Марио Юрич (; , ) — хорватский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Вишнянской обсерватории. В период 1998 по 2000 год совместно с хорватским астрономом Корадо Корлевичем им было открыто в общей сложности 125 астероидов, а также короткопериодическая комета 183P/Корлевича — Юрича.

Помимо поиска астероидов и комет в его научные интересы входят вопросы планетарной, а также галактической динамики, задачи вычислительной астрофизики и прикладной математики (интеграция алгоритмов).

В 2009 году выиграл стипендию Американского космического агентства для проведения исследований в области астрономии и астрофизики, физики Эйнштейна, Хаббла и Сагана. По словам Йоны Морса, директора департамента астрофизики NASA в Вашингтоне, Марио Юрич входит в число 32 лучших и ярких молодых астрономов в мире.

Принимал участие в изучении Великой стены Слоуна, крупнейшего известного на скопления галактик во Вселенной.

Он является членом общества znanost.org в рамках которого участвует в различных проектах, направленных на популяризацию науки.

См. также 
 Брюс Спар
 Карл Хердженротер
 Душан Калманчок

Примечания

Ссылки 
 Mario Juric: Personal 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Хорватии
Первооткрыватели астероидов